Cozzo (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
 Cozzo (motorfiets), een historisch motorfietsmerk